Каза́нская госуда́рственная консервато́рия (акаде́мия) им. Н. Г. Жига́нова — высшее музыкальное учебное заведение в Казани.

История 
Открыта в 1945 году.

Казанская государственная консерватория была создана как центр подготовки музыкантов высшей квалификации (педагогов, исполнителей, композиторов, музыковедов) для республик Среднего Поволжья и Приуралья: Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл.

Первым его ректором был видный деятель татарской культуры, композитор Назиб Жиганов (1911—1988). Казанская композиторская школа сложилась под руководством профессоров Г. Литинского, А. Лемана, Н. Жиганова.

В 1990 году консерватория получила право издательской деятельности и приступила к выпуску научных, учебно-методических и нотных изданий; в 1993 году в вузе была открыта оперная студия.

На базе консерватории регулярно проводятся различные конкурсы музыкантов-исполнителей.

Образовательные программы реализуются на 8 факультетах и 20 кафедрах.

В Казанской консерватории существуют аспирантура (3 года обучения) и ассистентура — стажировка для исполнительских специальностей (2 года обучения).

В одном из корпусов Казанской консерватории располагается также средняя специальная музыкальная школа имени Н. Г. Жиганова.

Известные выпускники 

 Антонов, Дмитрий Константинович, флейтист
 Ахметов, Фасиль Ахметгалиевич, композитор
 Бакиров, Энвер Закирович, композитор
 Беркович, Анатолий Александрович, оперный певец
 , пианист и композитор
 Бигичев, Хайдар Аббясович, оперный певец
 Блинов, Лоренс Иванович — советский и российский композитор, философ, поэт, педагог
 Бурнашева, Эльфия Вафовна, пианистка, педагог
 Валиуллин, Хуснулла Валиуллович, композитор
 Венедиктов, Вадим Николаевич, дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 , дирижёр, педагог,
 Васильев, Владимир Михайлович, оперный певец (бас), преподаватель.
 Софья Губайдулина, композитор (первое высшее образование) 
 Еникеев, Ренат Ахметович, композитор
 Заляльдинов, Эмиль Усманович, певец (баритон)
 Ибрагимов, Ренат Исламович, певец
 Ибушев, Георгий Мифодиевич, певец (тенор)
 Ишбуляков, Идеал Давлетович, оперный певец
 Казаков, Михаил Владимирович, оперный певец, бас
 Казанцев, Валерий Васильевич, гобоист, педагог.
 , оперная певица
 Лундстрем, Олег Леонидович, джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра
 Мамонтов, Анатолий Васильевич, художественный руководитель ансамбля песнии пляски «Италмас»
 Манджиев, Аркадий Наминович
 Монасыпов, Алмаз Закирович, композитор и дирижёр
 Мулюков, Бату Гатауллович, композитор, педагог
 Нигмеджанов, Махмүт Нигмеджанович, педагог и фольклорист
 Сунгатуллина, Зиля Даяновна, оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, профессор, заведующая кафедрой вокального искусства Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
 Тимербулатов, Шамиль Харисович, композитор
 Шакиров, Ильгам Гильмутдинович, певец
 Шамсутдинова, Масгуда Исламовна, композитор
 Яруллин, Мирсаид Загидуллович, композитор, педагог

Примечания

Литература

Ссылки 
 ФГБОУ ВПО"«Казанская государственная консерватория (академия) имени Н. Г. Жиганова». Общая информация (архивная копия)

Консерватории по алфавиту